En Pologne, Bronów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bronów, un village du powiat de Góra,
 Bronów, un village du powiat de Świdnica.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bronów, un village.

 dans la voïvodie de Łódź
 Bronów, un village du powiat d'Opoczno,
 Bronów, un village du powiat de Poddębice.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Bronów, un village.

 dans la voïvodie de Silésie
 Bronów, un village.